Rivoli puede referirse a

  Rivoli, municipio italiano en la provincia de Turín; 
  Rivoli Veronese, comuna italiana, en la región de Verona;
  Rue de Rivoli, calle de París; o
 Estación de Louvre-Rivoli, del metro de París.